Le terme ligne 52 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne 52 du métro d'Amsterdam

Tramway 
Belgique 
 Ancienne ligne 52 du tram de Bruxelles
 Ligne 52 du tramway de Budapest
 Ancien service partiel de la ligne 50 du tramway vicinal de Charleroi.

Hongrie
 Ligne 52 du tramway de Budapest

Voies ferrées 
 Ligne 52 des chemins de fer belges

Voir aussi 
  

52